Olympiodoros ist der Name folgender Personen:

 Olympiodoros von Athen († nach 287 v. Chr.), griechischer Feldherr
 Olympiodoros der Ältere, griechischer Philosoph 
 Olympiodoros der Jüngere († nach 565), griechischer Philosoph
 Olympiodoros von Theben, griechischer Geschichtsschreiber